Swat eller SWAT kan henvise til flere forskellige:

 SWAT – Special Weapons And Tactics, er en taktisk politienhed indenfor det amerikanske politi.
 S.W.A.T. (film) – En film om den amerikanske specialpolitistyrke fra 2003.
 S.W.A.T. (tv-serie) – En tv-serie om den amerikanske specialpolitistyrke fra 1970'erne.
 SWAT (videospil) – En serie videospil fra Sierra
 Students Working Against Tobacco.
 Swat (Pakistan), et distrikt og en dal i den Nordvestlige Grænseprovins i Pakistan.
 Swat (flod), en flod samme sted.
 Swat (program) – Samba Web Administration Tool – grafisk opsætningsværktøj til Samba (et gratis softwareprogram til deling af filsystemer og printere mellem flere operativsystemer).